|}

Die  Schmalspurbahn Lajkovac–Gornji Milanovac–Čačak (umgangssprachlich Ćira) war eine 88 km lange Schmalspurbahn mit bosnischer Spurweite (760 mm) in Serbien, die teilweise von 1919 bis 1969 betrieben wurde.

Geschichte 
Der Bau der Schmalspurbahn begann 1911, wurde aber während des Ersten Weltkriegs verzögert und die Strecke teilweise wieder zerstört. Der Streckenabschnitt Lajkovac–Ugrinovac wurde am 2. Dezember 1919 in Betrieb genommen, der Rest der Strecke nach Fertigstellung der Brücke am 1. Juni 1922. Am  31. Dezember 1969 wurde die Strecke stillgelegt und 1970 abgebaut. Einige Bahnhofsgebäude und Brücken sind noch erhalten.

Anschlüsse 
Der Bahnhof Lajkovac war ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Dort traf sich die Strecke mit der Schmalspurbahn Mladenovac–Lajkovac–Valjevo und der Schmalspurbahn Zabrežje–Obrenovac–Lajkovac.

Bahnhofsgebäude 
Einige der Bahnhofsgebäude sind, von Nord nach Süd, auf folgenden Fotos dokumentiert:

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Serbien